Altes Reich bezeichnet die Herrschaftsgebiete verschiedener geschichtlicher Epochen und geographischer Regionen im Gegensatz zu späteren Gründungen auf demselben oder einem ähnlichen Territorium, darunter:
 das Alte Reich als die älteste der drei klassischen Perioden des Alten Ägyptens (ungefähr von 2700 bis 2200 v. Chr.)
 das Heilige Römische Reich (vom 10. Jahrhundert n. Chr. bis 1806), das in der jüngeren Geschichtsschreibung als „Altes Reich“ gegenüber dem 1871 gegründeten Kaiserreich bezeichnet wird
 Das Alte Reich der Hethiter (1600–1500 v. Chr.)

Siehe auch:
 Das alte Reich
 Das alte Königreich
 Altreich